Hadriansbogen steht für:
 Hadriansbogen (Gerasa) in Gerasa, Jordanien
 Hadriansbogen (Isaura) in Isaura Nova, nahe dem heutigen Bozkır, Türkei
 Hadriansbogen (Tel Shalem), bei dem Legionslager Tel Shalem, Israel

Siehe auch:
 Hadrianstor (Begriffsklärung)